Remonte peut désigner :
 remonte, un cheval seulement débourré, 
 par extension, 
 la fourniture (achat) des régiments de cavalerie en jeunes chevaux, par le Service des remontes, service de la cavalerie responsable de la fourniture en  nouveaux chevaux ;
 la fourniture des haras nationaux en jeunes étalons par le même service ;
 au sens figuré 
 personne difficile, dans le sens de désordonnée ;

 remonte, une modalité de jeu de la pelote basque pratiquée en Espagne.